Dans la mythologie grecque, Ancée peut désigner :
 Ancée fils de Poséidon, roi de Samos ;
 Ancée fils de Lycurgue, prince d’Arcadie.

lt:Ankėjus